João Paleólogo (déspota) (†1274) - aristocrata bizantino, irmão do imperador Miguel VIII Paleólogo (r. 1259-1282), serviu como um comandante-em-chefe do exército bizantino.
 João Paleólogo (filho de Andrônico II) (†1307) - déspota e filho do imperador bizantino Andrônico II Paleólogo com Irene de Monferrato.
 João Paleólogo (césar) (†1326) - governador de Tessalônica e pai da rainha Maria Paleóloga da Sérvia.
 João V Paleólogo (†1391) - imperador bizantino.
 João VII Paleólogo (†1408) - imperador bizantino.
 João VIII Paleólogo (†1448) - imperador bizantino.

Joao Paleologo